Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1972 je devetindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 4. in 13. februarjem 1972 v Saporu, Japonska, v desetih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS

1972
1972 v športu
Športne prireditve na Japonskem
Šport v Saporu